|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel International Women's Open) van 2007 vond plaats van maandag 18 tot en met zaterdag 23 juni 2007 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 33e editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Justine Henin uit België, wist haar titel te prolongeren. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Française Amélie Mauresmo in drie sets, met een tie­break in de tweede en in de derde set. Henin wist voor de tweede achtereenvolgende keer het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar 34e WTA-titel, de vijfde van 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Amélie Mauresmo hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond / Samantha Stosur won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Květa Peschke en Rennae Stubbs in drie sets, met tiebreak in de eerste set. Het was hun twintigste gezamenlijke titel, de vijfde in 2007. Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stosur twee.

Hoewel het team Raymond/Stosur in de tweede helft van 2007 en in 2008 nog wel finales zou bereiken, zou deze titel in Eastbourne hun laatste blijven.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Eastbourne 2007
Eastbourne